Le nom Hitch peut désigner :

 Hitch, expert en séduction, un film américain réalisé par Andy Tennant, sorti en 2005 ;
 Bryan Hitch, un dessinateur de comics anglais ;
 Hitch, un groupe de rock alternatif belge.